LATP Cup 2022 fou la tercera edició de l'ATP Cup, disputada sobre pista dura entre el 1 i el 9 de gener de 2022 al Ken Rosewall Arena i al Qudos Bank Arena de Sydney, Austràlia.

El torneig s'havia de disputar en les ciutats australianes de Brisbane, Perth i Sydney, sobre pista dura exterior, en la primera setmana del calendari, però a causa de la pandèmia de COVID-19, l'organització del torneig va decidir celebrar-lo exclusivament a Sydney mantenint les dates originals. També es va reduir el nombre de participants a 16 enlloc del 24 originals, però més que els 12 de l'edició prèvia.

Classificació 
Quinze països es van classificar segons el tenista més ben classificat en el rànquing individual a data de 6 de desembre de 2020 i el seu compromís a participar en l'esdeveniment. A banda, Austràlia va rebre la invitació per ser el país amfitrió.

 Rànquings a data de 27 de desembre de 2021.

Canvis realitzats a posteriori de l'anunci dels jugadors participants:
 Suïssa es va retirar per la baixa del seu principal jugador, Roger Federer, i el següent jugador suís disponible no estava classificat dins els 250 millors del rànquing.
 Espanya va descendir com a cap de sèrie per la baixa del seu principal jugador, Rafael Nadal.
 Àustria es va retirar per la baixa dels seus principals jugadors , Dominic Thiem i Dennis Novak, i el següent jugador austríac disponible no estava classificat dins els 250 millors del rànquing, el seu lloc el va ocupar França.
 El tennista serbi Novak Đoković, i els russos Andrei Rubliov i Aslan Karatsev, van causar en els darrers dies abans d'iniciar el torneig però els seus països van mantenir el seu rànquing perquè seguien complint amb els criteris de participació.

Fase de grups 
Els setze equips es van dividir en quatre grups de quatre equips en format de round-robin. La distribució dels equips es va realitzar mitjançant un sorteig. Els vencedors dels quatre grups es van classificar per les semifinals.

Resum

Grup A

Xile vs. Espanya

Sèrbia vs. Noruega

Noruega vs. Espanya

Sèrbia vs. Xile

Noruega vs. Xile

Sèrbia vs. Espanya

Grup B

Rússia vs. França

Itàlia vs. Austràlia

Itàlia vs. França

Rússia vs. Austràlia

Rússia vs. Itàlia

França vs. Austràlia

Grup C

Canadà vs. Estats Units

Alemanya vs. Regne Unit

Alemanya vs. Estats Units

Canadà vs. Regne Unit

Regne Unit vs. Estats Units

Alemanya vs. Canadà

Grup D

Argentina vs. Geòrgia

Grècia vs. Polònia

Polònia vs. Geòrgia

Grècia vs. Argentina

Polònia vs. Argentina

Grècia vs. Geòrgia

Fase final

Quadre

Semifinals

Espanya vs. Polònia

Canadà vs. Rússia

Final

Distribució de punts 

 Màxim 750 punts per jugador individual invicte, 250 punts per dobles invicte.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre  

Competicions tennístiques del 2022